Haslergraben ist ein Gewässername:

 Haslergraben (Lonschitzbach), rechtes Bachtal zum Lonschitzbach  (zum Ilgner Bach, zum Thörlbach, zur Mürz) nach Etmißl, Gemeinde Thörl,  Bezirk Bruck-Mürzzuschlag, Obersteiermark 
 Haslergraben (Neckar), rechter Zufluss des Neckars vor Tierstein, Gemeinde Dietingen, Landkreis Rottweil, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Haselgraben